Babe peut renvoyer à :
 Babe, un cochon fictif, créé par l'auteur britannique Dick King-Smith,
 Babe, un bœuf bleu accompagnant le personnage folklorique Paul Bunyan,
 Babe, un village de Serbie situé dans la municipalité de Sopot et sur le territoire de la ville de Belgrade,
 Babe, freguesia portugaise du concelho de Bragance,
 BaBe, un duo pop féminin japonais.
 Babe Ruth, un joueur de baseball américain.
 Babe Ruth, un groupe de rock anglais.

Chansons 
 Babe, une chanson du groupe Styx (1979)
 Babe, une chanson du groupe Take That (1993)